

Cinema 
 Frana (Avalanche) – film del 1928 diretto da Otto Brower
 Valanga (Avalanche) – film del 1978 diretto da Corey Allen
 Avalanche – film del 1999 diretto da Steve Kroschel
 Operazione Avalanche – film del 2016 diretto da Matt Johnson

Informatica 
Avalance - blockchain della criptovaluta AVAX

Musica 
 Avalanche Records – etichetta discografica britannica
 Avalanche – album di Eric Andersen del 1969
 Avalanche – album dei Mountain  del 1974
 Avalanche – album dei Quadron del 2013
 Avalanche – singolo dei Bring Me the Horizon del 2015

Sport 
 Avalanche – ring name di John Tenta, wrestler statunitense
 Avalanche Bolzano – squadra italiana di hockey in-line
 Colorado Avalanche – squadra statunitense di hockey su ghiaccio

Storia 
 Operazione Avalanche – Nome in codice con cui gli Alleati identificarono l'invasione dell'Italia durante la seconda guerra mondiale

Videogiochi 
 Avalanche – movimento impegnato nella lotta contro la multinazionale ShinRa in Final Fantasy VII
 Avalanche – videogioco arcade di Atari del 1978